Lantenay kan syfta på:
 Lantenay, Ain
 Lantenay, Côte-d'Or